Леонтий Феликсович Спокойный (1900 — 11 октября 1936) — советский , профессор; ответственный редактор журнала «Шахматы в СССР».

Биография 
В 1922 году окончил Педагогический институт им. Герцена, преподавал в Коммунистическом университете им. Зиновьева и ЛГУ. С сентября 1930 года — научный сотрудник Ленинградского отделения Комакадемии, специалист по истории философии, диалектическому и историческому материализму.

Редактор журнала «Шахматы в СССР» (1933—1936).

Был арестован 21 августа 1936 года, а 11 октября 1936 года приговорён Военной коллегией Верховного Суда к расстрелу, который был приведён в исполнение в тот же день.

Реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР 28 мая 1957 года.

Научная деятельность 
Автор работ о специфике философского знания, о философии Лейбница.

Избранные труды

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Редакторы журналов
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1936 году